Mielcarz ist ein polnischer Familienname, der dem deutschen Mälzer entspricht. Träger des Namens sind:
 Maciej Mielcarz (* 1980), polnischer Fußballer
 Magdalena Mielcarz (* 1978), polnische Schauspielerin und Model